Szirak – prowincja w Armenii
 Szirak – miasto w Armenii w prowincji Szirak
 Szirák – wieś i gmina na północy Węgier
 Szirak – armeński klub piłkarski z siedzibą w Giumri
 Szirak-2 – armeński klub piłkarski z siedzibą w Giumri